ARA „General Belgrano” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 krążowniki Armada de la República Argentina:
 ARA „General Belgrano” – krążownik pancerny typu Garibaldi z końca XIX wieku, w służbie w latach 1898–1947
 ARA „General Belgrano” (C-4) – krążownik lekki typu Brooklyn z lat 30. XX wieku, ex-amerykański USS „Phoenix” (CL-46), zatopiony w 1982 roku podczas wojny o Falklandy

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy argentyńskich okrętów